В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Айдахо.

См. также 
 Айдахо
 Список округов Айдахо

Примечания 

Айдахо
Списки:Айдахо